Сергей Викторович Ковалёв:* Ковалёв, Сергей Викторович (род. 1966) — альпинист.
 Ковалёв, Сергей Викторович (род. 1972) — советский и украинский футболист.
 Ковалёв, Сергей Викторович (род. 1972) — советский и российский футболист. Примечания